Il doppio del DFS Classic 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Lori McNeil e Martina Navrátilová erano le detentrici del titolo, ma solo McNeil ha partecipato in coppia con Rennae Stubbs, ma ha perso nel 2º turno contro Catherine Barclay e Kerry-Anne Guse.

Zina Garrison e Larisa Neiland hanno battuto in finale Barclay e Guse, 6–4, 6–4.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Patty Fendick /  Meredith McGrath (semifinali)
 Pam Shriver /  Elizabeth Smylie (secondo turno)
 Zina Garrison /  Larisa Neiland (campionesse)
 Lori McNeil /  Rennae Stubbs (secondo turno)

 Katrina Adams /  Manon Bollegraf (secondo turno) 
 Laura Golarsa /  Caroline Vis (quarti di finale) 
 Jenny Byrne /  Julie Richardson (quarti di finale) 
 Nicole Arendt /  Kristine Kunce (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

DFS Classic 1994